Agrios (centaur), een centaur
 Agrios (gigant), een Gigant
 Agrius (hond), hond van Aktaion
 Agrios (Penelope), een vrijer van Penelope
 Agrios (zoon van Odysseus), een zoon van Odysseus en Circe
 Agrios (zoon van Parthaon), een zoon van Parthaon en Euryte
 Agrios en Oreios, halfmensen, geboren uit Polyphonte